Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1999 состоялся в городе Токоро (Япония) с 9 по 12 декабря 1999 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 4 мужских и 3 женских команд (Австралия выставила только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2000.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1999
Спорт в Японии в 1999 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Международные спортивные соревнования в Токоро
Декабрь 1999 года